Deserto de Tule (Arizona)
 Deserto de Tule (Nevada)

Desambiguação